SSV Troisdorf 05 (celým názvem: Spiel-und Sportvereinigung Troisdorf 05 e. V.) byl německý sportovní klub, který sídlil ve městě Troisdorf ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Založen byl v roce 1905 pod názvem FC Germania Troisdorf. Svůj poslední název nesl od roku 1922. Zanikl v roce 2013 po fúzi s Sportfreunden Troisdorf do nově založené organizace Sportfreunde Troisdorf 05. Klubové barvy byly červená a bílá.

Největším úspěchem klubu byla celkem čtyřletá účast v Gaulize Mittelrhein a Gaulize Köln-Aachen, jedné ze skupin tehdejší nejvyšší fotbalové soutěže na území Německa. Své domácí zápasy odehrával na Aggerstadionu s kapacitou 12 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1905 – FC Germania Troisdorf (Fußballclub Germania Troisdorf)
 1907 – fúze s FC Adler Troisdorf ⇒ SV 05 Troisdorf (Spielverein 1905 Troisdorf)
 1910 – fúze s Troisdorfer TV ⇒ název nezměněn
 1919 – fúze s BSV 1915 Troisdorf ⇒ název nezměněn
 1922 – fúze s SV Mannstaedt-Werke Troisdorf ⇒ SSV Troisdorf 05 (Spiel-und Sportvereinigung Troisdorf 05 e. V.)
 2013 – fúze s Sportfreunde Troisdorf ⇒ Sportfreunde Troisdorf 05
 2013 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1938–1939: Gauliga Mittelrhein
 1939–1940: Gauliga Mittelrhein – sk. 2
 1940–1941: Gauliga Mittelrhein
 1941–1942: Gauliga Köln-Aachen
 1942–1944: Bezirksliga Köln-Aachen
 1947–1948: Rheinbezirksliga – sk. 2
 1948–1949: Rheinbezirksliga – sk. 1
 1949–1950: II. Division West – sk. 2
 1950–1956: Landesliga Mittelrhein – sk. 1
 1956–1963: Verbandsliga Mittelrhein
 1963–1974: Landesliga Mittelrhein – sk. 1
 1974–1975: Verbandsliga Mittelrhein
 1975–1978: Landesliga Mittelrhein – sk. 1
 1978–1986: Verbandsliga Mittelrhein
 1986–1988: Landesliga Mittelrhein – sk. 1
 1989–1995: Landesliga Mittelrhein – sk. 1
 1995–1998: Bezirksliga Mittelrhein – sk. 3
 2003–2007: Kreisliga B Sieg – sk. 2
 2007–2009: Kreisliga A Sieg
 2009–2013: Kreisliga B Sieg – sk. 2

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1939/40: Troisdorf (vítěz sk. 2) ve finále podlehl klubu Mülheimer SV 06 (vítěz sk. 1) celkovým poměrem 3:6 (1. zápas – 1:5, 2. zápas – 2:1).

Odkazy

Literatura 
 Jürgen Bitter: Deutschlands Fußball. Das Lexikon. Sportverlag, Berlin 2000, .
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs 1. Vom Kronprinzen bis zur Bundesliga 1890–1963. Agon-Sportverlag, Kassel 1996, .
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs 7. Vereinslexikon. Agon-Sportverlag, Kassel 2001, .
 Hardy Grüne, Christian Karn: Das große Buch der deutschen Fußballvereine. AGON-Sportverlag, Kassel 2009, .

Reference 

Zaniklé německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Severním Porýní-Vestfálsku
Fotbalové kluby založené v roce 1905
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2013
SSV 05